Kanye West, amerikai rapper, aki becenévként használta a Ye nevet, majd 2021-ben hivatalosan is felvette azt.
Zene
 Ye, Kanye West amerikai rapper 2018-as stúdióalbuma
 Ye, Burna Boy 2018-ban kiadott kislemeze
Kódok
 Jemen, Délnyugat-ázsiai ország ISO 3166-1-kódja (YE)
 .ye, Jemen internetes legfelső szintű tartomány kódja